Полёт:

 Полёт — передвижение в атмосфере или безвоздушной среде.
 Птичий полёт — передвижение птиц в атмосфере.
 Полёт насекомых — передвижение насекомых в атмосфере, один из основных способов передвижения множества видов.

Компании 
 Авиакомпания «Полёт» — российская авиакомпания.
 Ивановский парашютный завод «Полёт» — производитель парашютной техники.
 Производственное объединение «Полёт» — омское предприятие ракетно-космической и авиационной отрасли.
 Челябинский радиозавод «Полёт» — челябинский радиозавод.

Космос 
 «Полёт» — перспективная двухступенчатая ракета-носитель лёгкого класса грузоподъемностью до 4-х тонн, предназначенная для пуска с борта самолёта носителя Ан-124ВС «Руслан».
 «Полёт» — советская двухступенчатая ракета-носитель лёгкого класса из семейства «Р-7».

Другое 
 «Полёт» — советский мультфильм 1973 года.
 «Полёт» — российский сериал 2021 года.
 «Полёт» — марка наручных часов Первого Московского часового завода и торговый знак всех наименований завода с 1964 года.
 «Полёт» — общероссийский авиакосмический научный журнал.
 «Полёт» — футбольный стадион в Нижнем Новгороде.
 «Полёт» — название команды по хоккею с мячом из Омска в 1990—1991 гг.
 «Полёт» — бывший киргизский футбольный клуб из Бишкека.
  — сербский футбольный клуб из Любича.